Barbara Rosenkranz (1958) – politica austriaca
 George Rosenkranz (1916-2019) – chimico messicano
 Johann Karl Friedrich Rosenkranz (1805-1879) – filosofo tedesco

Pagine correlate 
 Rosenkrantz
 Rosencrantz